Hilly steht für:

 Hilly (Louisiana), eine Gemeinde im Lincoln Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Hilly ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Billy Hilly (* 1948), salomonischer Politiker, Premierminister der Salomonen